Slovo Arch se může vyskytnout v následujících pojmech:
 arch papíru – v papírenství a typografii list papíru
 arch autorský – míra rozsahu textu (literárního díla)
 vydavatelský arch – míra rozsahu textu v konkrétním vydání díla tiskem
 arch. – zkratka pro titul architekt 
 Arch Linux – jedna z distribucí Linuxu
 GNU arch – verzovací systém pro vývoj software
 Nakladatelství Arch – Zabezpečuje technické a tiskové zpracování výstupů Českého stavebního informačního systému (Stavební přehled, Stavební katalog), časopisů Fórum architektury a stavitelství a Stavební listy, edice odborných publikací Stavební právo aj.

Související články 
 Archa
 Archiv